Adaina är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Tutt 1905. Adaina ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Adaina